Климе́нтьев — русская фамилия, имеет женскую форму Климентьева. Известные носители:

 Климентьев, Александр Александрович (известен как Александр Климент; род. 1929) — русский и чешский писатель и актёр.
 Климентьев, Андрей Анатольевич (род. 1954) — российский предприниматель, политик, общественный деятель.
 Климентьев, Василий Петрович (род. 1943) — украинский журналист, редактор харьковской газеты «Новый стиль», исчез 11 августа 2010 года.
 Климентьев, Григорий Григорьевич (род. 2000) — российский гимнаст.
 Климентьев, Иван Семенович — Заместители Председателя Совнаркома Казахской ССР (июль 1938 г. — декабрь 1941 г.)
 Климентьев, Сергей Владимирович (род. 1975) — украинский хоккеист, защитник.

 Климентьева, Таисия Петровна (1930—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1971).

См. также 
 Клементьев